In 1953 werd het 39ste Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 19 april tot 8 december en werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. Er werden twee toernooien gespeeld, de winnaars van beide toernooien speelden de finale. Atlético werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro